Colditz (gemeente), een stad in de Duitse deelstaat Saksen
 Slot Colditz, een kasteel in bovengenoemde stad dat in WOII diende als gevangenis voor buitenlandse officieren
 Colditz (televisieserie), een Britse televisieserie
 Colditz (spel), een spel gebaseerd op de gebeurtenissen in bovengenoemd kasteel
 Colditz (film), een Amerikaanse film uit 2005 over de gebeurtenissen in bovengenoemd kasteel gedurende WOII